Adraszteia, kőrisnimfa, Amaltheia nővére, Zeusz dajkája
 Adraszteia, Ananké lánya, az emberek igazságtalanságát üldözte, és megbüntette a hazugokat, ő az, aki elől nem lehet megszökni
 Adrastea, a Jupiter holdja